

Patronyme
 Bienheureux Jean-Baptiste Souzy (1734-1794), prêtre catholique français.

 Bernard de Souzy (1945-), artiste peintre et sculpteur français.
 Michel Le Peletier de Souzy, homme d'État français.

 Edouard Antoine Bénédict Durieu du Souzy (1894-1988), général de brigade français ;

Toponymie
 Souzy est une commune française, située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Souzy-la-Briche est une commune française située à quarante kilomètres au sud-ouest de Paris dans le département de l'Essonne en région Île-de-France.
 La cité Souzy est une voie du 11e arrondissement de Paris, en France.

Autres
 L'hôtel Le Pelletier de Souzy est un hôtel particulier, situé au no 76, rue des Archives, dans le 3e arrondissement de Paris.